Il singolare del torneo di tennis Cuenca Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Salamanca che ha battuto in finale Giovanni Lapentti 4-6, 7-68, 7-5.

Teste di serie 

 Jacob Adaktusson (primo turno)
 Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Santiago Giraldo (semifinali)
 Giovanni Lapentti (finale)

 Brian Dabul (secondo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Lionel Noviski (secondo turno)
 Tyler Cleveland (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2006